Soranthus peucedanifolius är en flockblommig växtart som beskrevs av Jurij Nikolajevitj Voronov. Soranthus peucedanifolius ingår i släktet Soranthus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
peucedanifolius